Lapaire est un patronyme porté notamment par :

 Claude Lapaire (1932-), historien de l’art et un muséologue suisse ;
 Hugues Lapaire (1869-1967), poète, romancier, conteur et critique littéraire français ;
 Jean-Pierre Lapaire (1942-), homme politique français ;
 Maurice Lapaire (1905-1997), peintre suisse.